Мамам () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мамам, Сулейман (род. 1985) — тоголезский футболист.
 Мамам, Шериф Туре (род. 1981) — тоголезский футболист, выступавший на позиции полузащитника за сборную Того.